Raći, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica ;
 RACI, dans le management représente une matrice des responsabilités qui indique les rôles et les responsabilités des intervenants au sein de chaque processus et activité.